La Mission Malebo est une mission militaire française effectuée par le commando de Penfentenyo en 1996 dans l'ex-Zaïre.

Elle tire son nom du Pool Malebo.

Opération militaire française
Nom de code